Jeanne d'Arc kan henvise til:

 Jeanne d'Arc – fransk helgeninde og hærfører fra Hundredårskrigens sidste fase
 Jeanne d'Arc (R97) – helikopterkrydser i Marine Nationale
 Jeanne d'Arc (Tangerine Dream-album) – album med Tangerine Dream
 film
 Jeanne d'Arc (film fra 1948) – amerikansk film fra 1948 af Victor Fleming
 Jeanne d'Arc (film fra 1999) – fransk historisk dramafilm fra 1999 af Luc Besson
 Jeanne d'Arc (film fra 2015) – dansk kortfilm fra 2015 af Kristian Sejrbo Lidegaard